The Lorax (livro) - um livro infantil do escritor americano Dr. Seuss;
The Lorax (filme) - uma animação dos estúdios Illumination Entertainment baseada no livro de mesmo nome.
The Lorax (série de televisão) - um seriado de animação especial para televisão norte-americana.